Příjmení Conroy nosí více různých osobností:

Adelaide Conroy – maltská fotografka
Al Conroy - kanadský hokejista
Anthony Conroy – kanadský hokejista
Frances Conroy – americká herečka
Jack Conroy – americký spisovatel
John Conroy – irský voják, přítel vévodkyně z Kentu, matky královny Viktorie
Katrine Conroy – kanadská politička
Kevin Conroy – americký herec
Mark Conroy – australský herec
Pat Conroy – irsko-americký spisovatel a publicista

Irská příjmení